A. Péan est une joueuse de tennis française du début du . Elle a été finaliste en simple aux Internationaux de France de tennis en 1908, battue par Kate Gillou Fenwick. L'année précédente, elle s'était imposée en double mixte aux côtés de Robert Wallet.

Palmarès (partiel)

Finale en simple dames

Titre en double mixte

Parcours en Grand Chelem (partiel) 
Si l’expression « Grand Chelem » désigne classiquement les quatre tournois les plus importants de l’histoire du tennis, elle n'est utilisée pour la première fois qu'en 1933, et n'acquiert la plénitude de son sens que peu à peu à partir des années 1950.

En simple dames 

À droite du résultat, l’ultime adversaire.

En double mixte 

Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.

Notes et références 

Joueuse française de tennis
Championne de tennis titrée en Grand Chelem (double mixte)
Championne de tennis titrée à Roland-Garros
Date de naissance non renseignée (XIXe siècle)
Date de décès non renseignée (XXe siècle)